Stevenson House steht für:

 Stevenson House (East Lothian), Herrenhaus in Schottland, Vereinigtes Königreich

im NRHP gelistete Objekte:
 Stevenson House (Illinois), ID-Nr. 74002196
 Stevenson House (Kalifornien), ID-Nr. 72000239
 Stevenson House (Louisiana), ID-Nr. 82000467
 Stevenson House (North Carolina), ID-Nr. 71000575

Siehe auch:
 Stephenson House
 Stevens House